Karasjok (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Karasjok (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente